

Кропані — муніципалітет, регіон Калабрія, провінція Катандзаро

Кропані — присілок, Ільїнський район, Пермський край
 Кропані — село, Кетовський район, Курганська область

Див. також 
 Кропанка